Жаклин Лаура Хоффман (род. 29 ноября 1960 года в Квинсе, Нью-Йорк) — американская актриса, певица и комик, известная своими шоу с участием одной женщины, состоящими из оригинальных песен и монологов на еврейскую тематику. Ветеран знаменитой чикагской комедийной импровизационной группы The Second City.

Хоффман была номинирована на премию «Эмми» и телевизионную премию «Выбор критиков» за роль Мамаситы в мини-сериале «Вражда» (2017).

Карьера

Сцена 
Хоффман выиграла премию Джозефа Джефферсона, почтенную театральную награду Чикаго, за восемь лет работы в труппе Second City. Она снялась в следующих сольных комедийных спектаклях: «Если вы называете это жизнью», «Кветчинг продолжается», «Ханука Джеки Хоффмана», «Ханукальный шарол», «Кошерное Рождество Джеки» и «Резня Джеки в День святого Валентина». и в других. Хоффман также присоединилась к команде комиков из трех женщин, создавшей «Шоу JAP, еврейско-американские принцессы комедии» в «Храме актёров» в апреле 2007 года. 

Она исполнила множество ролей в комической пьесе Дэвида и Эми Седарис 2001 года «Книга Лиз», получив премию Оби. Её другие театральные заслуги включают «Сестры Розенвейг», "Смирительная рубашка ", "Инцидент в сапожной ручке " и «Обувь для одной женщины», за которую она получила премию Джеффа. Кроме того, она регулярно выступает в Joe’s Pub на сольных концертах.

В 2002 году Хоффман появилась в бродвейском мюзикле «Лак для волос», сыграв роли Пруди Пинглтон, учительницы физкультуры, матроны и обитателя Балтимора. За свою игру она выиграла премию Theatre World Award 2003. Она также выступила в роли Каллиопы, музы эпической поэзии, в рок-мюзикле «Занаду» на Бродвее с июля 2007 по сентябрь 2008 года Хоффман сыграла бабушку в бродвейском мюзикле «Семейка Аддамс», который открылся в театре Лант-Фонтанн 8 апреля 2010 года и закрылся 31 декабря 2011 года. В 2010 году она также пародировала хит-сингл Леди Гаги Alejandro. Она играла мадам Дилли и другие роли в бродвейском перезапуске шоу «В городе» 2014 года, пока оно не закрылось в сентябре 2015 года. Она играла миссис Тиви в бродвейской постановке «Чарли и шоколадная фабрика», которая открылась 23 апреля 2017 года и закрылась 14 января 2018 года. Летом 2018 года она присоединилась к актёрскому составу спектакля Национального еврейского театра « Скрипач на крыше» в роли свахи Йенте.

В 2020 году Хоффман играет ольНики в новаторском музыкальном подкасте Propaganda!

Кино и телевидение 

Хоффман снялась в фильмах «Поцелуй Джессики Штайн», «Деньги, деньги, ещё деньги», «Страна садов», «Лифт», «Queer Duck: The Movie», «Блондинка в законе 2» и «Грязный стыд», а также была голосом Кулера для воды в мультфильме «Роботы».

Помимо эпизодической роли в телешоу "Умерь свой энтузиазм ", она появлялась во многих сериалах, включая "Трудные люди ", «Незнакомцы с конфетами», «Надежда и вера», "Эд ", "Голодные ", «Косби», «Студия 30», "Одна жизнь, чтобы жить ", «Две другие», а также была голосом Дилмом на Дилберте .

Хоффман озвучила «Мэри Филлипс, ведущую Talk Radio» в видеоигре Grand Theft Auto: San Andreas . Несмотря на её частые сценические подшучивания над её неприязнью к детям, Хоффман сделала неожиданный поворот в роли голосов Врат в Сказочную страну и Волшебной палочки ведьмы в фильме Дора-исследовательница "Сказочное приключение Доры ". Она также была частым гостем в программе "Поздняя ночь с Конаном О’Брайеном ".

В 2007 году она снялась в фильме «Создание неприятностей», посвященном женщинам-еврейским комикам, снятом Архивом еврейских женщин . В 2011 году Хоффман появилась в камео в фильме «Нянь» в роли миссис Сапперштейн. В 2012 году у неё была роль в сериале Новая норма . В 2014 году она появилась в эпизодической роли в оскароносном фильме «Бёрдмэн» .

В 2017 году она снялась в первом сезоне сериала FX под названием «Вражда: Бетт и Джоан» в роли экономки Джоан Кроуфорд, Мамаситы. За эту роль Хоффман была номинирована на премию «Эмми» за лучшую женскую роль второго плана в мини-сериале или фильме .

В 2021—2022 годах она снялась в 11 эпизодах сериала Hulu «Убийства в одном здании» в роли второстепенного персонажа Умы Хеллер, забавно язвительной соседки главных героев шоу.

Дискография 
Джеки Хоффман можно услышать в оригинальных бродвейских записях «Лак для волос», «Занаду», «Семейка Аддамс», «Чарли и шоколадная фабрика», в возрожденной бродвейской записи " В городе « и в записи PS Classics „Джеки Хоффман: Live at Joe’s Pub“, выпущенной осенью 2008 года. Она также появляется на компакт-диске Скотта Алана Dreaming Wide Awake в дуэте с Карли Джибсон.

Личная жизнь 
Хоффман родилась районе Квинс, Нью-Йорк. Она дружит со Стивеном Колбертом и его женой Эвелин МакГи-Колберт, в шутку устроив сцену, когда она не поймала букет Эвелин на свадьбе пары в 1993 году.

В возрасте 46 лет, во время показа своего шоу „Только сожаления“, она была госпитализирована для гистерэктомии по удалению доброкачественной опухоли. .

Замужем за джазовым трубачом Стивом Смитом.

Театр

Кино

использованная литература

Примечания 

Лауреаты премии «Театральный мир»
Персоналии:Куинс
Актрисы США XXI века
Актрисы озвучивания США
Актрисы театра США
Киноактрисы США
Комедиантки США
Википедия:Биографии современников
Родившиеся в 1960 году
Страницы с непроверенными переводами